Peep Show steht für:

 Peep Show (Album), Musikalbum der Band Goudie
 Peep Show (britische Fernsehserie), britische Comedyserie
 Peep Show (kanadische Fernsehserie), kanadische Fernsehserie
 Peep Show (Theaterstück), Theaterstück von George Tabori (1984) 

Siehe auch:
 Peepshow, Theater zur Betrachtung von Personen
 Guckkasten, im Englischen auch peep show genannt, ein Schau- und Betrachtungsgerät, das dem Betrachter Grafiken mit täuschend echter perspektivischer Weite darstellt
 Peepshow (Album) von Siouxsie and the Banshees